Agnieszka Draber-Mońko (1931–2018) – polska biolog, entomolog i dipterolog, profesor
 Aleksandra Mońko-Allen – pianistka klasyczna i jazzowa, kompozytorka, pedagog
 Ksienija Mońko (ur. 1992) – rosyjska łyżwiarka figurowa
 Michał Mońko (ur. 1943) – polski dziennikarz, scenarzysta filmowy, ekspert sejmowy i nauczyciel akademicki